La FIBA Asia Champions Cup, Copa de Campeones de FIBA Asia, conocida como Asian Basketball Confederation (ABC) Champions Cup hasta 2002, es la máxima competición de clubes en Asia. Está organizada por FIBA Asia, y se juega una vez al año (desde 1995).

Palmarés

Títulos por club

Títulos por país

Referencias

Enlaces externos 
 Official Web oficial de FIBA Asia

Competiciones de baloncesto en Asia
Competiciones internacionales de baloncesto entre clubes